Aleksandr Vladimirovitch Chevtchenko - en russe :  (Aleksandr Vladimirovič Ševčenko) et en anglais :  - (né le  à Belgorod en Russie) est un joueur russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Formé au HK Belgorod, il est sélectionné au premier tour, en vingt-et-unième position au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009 par l'Atlant Mytichtchi. Le , il joue son premier match dans la KHL avec l'Atlant Mytichtchi face à l'Avangard Omsk. Il marque son premier but le  chez l'OHK Dinamo.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010|| HK Belgorod 2 || Pervaïa Liga || 49|| 11|| 5|| 16|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Mytichtchinskye Atlanty || MHL || 40|| 5|| 7|| 12|| 20|| 6|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 2011-2012|| Atlanty || MHL || 59|| 21|| 18|| 39|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Kristall Elektrostal || Pervaïa Liga || 4|| 0|| 0|| 0|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Atlant Mytichtchi || KHL || 29|| 4|| 4|| 8|| 0|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Atlanty || MHL || 31|| 15|| 24|| 39|| 18|| 8|| 0|| 4|| 4|| 16
|-
| 2013-2014 || Atlant Mytichtchi || KHL || 12|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Bouran Voronej || VHL || 14|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Sotchi || KHL || 11|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Kouban || VHL || 24|| 8|| 8|| 16|| 8|| 7|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
| 2015-2016|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 27|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Roubine Tioumen|| VHL|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 39 || 12 || 11 || 23 || 20 || 13 || 1 || 9 || 10 || 6
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL ||51 || 25 || 21 || 46 || 16 || 20 || 9 || 14 || 	23 ||2
|-
| 2018-2019 || HK Vitiaz || KHL || 12|| 2|| 0|| 2|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 22|| 5|| 3|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Vitiaz || KHL || 28|| 1|| 0|| 1|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 8|| 4|| 0|| 4|| 2|| 6|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2020-2021|| Metallourg Novokouznetsk || VHL || 45 || 8 || 8 || 16 || 16 || 20 || 5 || 4 || 9 || 10
|-
| 2021-2022 || Admiral Vladivostok || KHL || 43|| 3|| 8|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Admiral Vladivostok || KHL ||  || || || || ||

Références 

Naissance en août 1992
Naissance à Belgorod
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Belgorod
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Kristall Elektrostal
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Sotchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Dinamo Saint-Pétersbourg
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur de l'Admiral Vladivostok